Osteodiscus är ett släkte av fiskar. Osteodiscus ingår i familjen Liparidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Osteodiscus